Le qualificazioni del singolare del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Rogério Dutra da Silva (ultimo turno)
  Horacio Zeballos (qualificato)
  Federico Delbonis (qualificato)
  Frederico Gil (primo turno)

<li> Daniel Muñoz de la Nava (qualificato)
<li> Eduardo Schwank (primo turno)
<li> Alessandro Giannessi (primo turno)
<li> Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Muñoz de la Nava
  Horacio Zeballos

<li>  Federico Delbonis
<li>  Marsel İlhan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012